Grand Prix Australii 1986 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1986, która odbyła się 26 października 1986, po raz drugi na torze Adelaide Street Circuit.

51. Grand Prix Australii, drugie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Australia
1986
1986 w Australii